Daryl Edwards, né le  à New York (États-Unis), est un acteur américain, principalement connu pour son interprétation de Robert Vance dans la série télévisée Manifest.

Filmographie partielle

Cinéma 
 1981 : Le Policeman : Un policier noir
 1984 : Splash : Le reporter
 1984 : The Brother from Another Planet : Fly
 1984 : Almost You : Sal
 1986 : Les Coulisses du pouvoir : Un serveur
 1988 : Arthur 2 : Dans la dèche Le garde du corps de Johnson
 1991 : City of Hope : Franklin
 1995 : Une journée en enfer : Un chauffeur
 1996 : L'Associé : Un cadre du club d'effeuillage
 1997 : Trait pour trait : Le  directeur de publicité
 1998 : Sonia Horowitz, l'insoumise : Nelson
 2000 : Little Senegal : Le client
 2004 : Un crime dans la tête : Le conducteur du train
 2005 : Rent : Mr. Jefferson 
 2007 : Honeydripper : Shack Thomas
 2014 : Le Juge : Juge Carter 
 2021 : Many Saints of Newark - Une histoire des Soprano Julius

Télévision

Téléfilms 
 1998 : The Substitute 2 : Johnny Bartee
 2010 : La Vérité sur Jack : Juge Jackson

Séries télévisées 
 1985 : Equalizer : Un officier de police (saison 1, épisode 4)
 1995 : Central Park West : Jerry (saison 1, épisode 1)
 1995 : New York Undercover : Docteur Foster (saison 2, épisode 6)
 1994 et 1997 : New York Police Blues : Un agent de sécurité (saison 1, épisode 22), Denny (saison 5, épisode 3)
 1998 : As the World Turns : Un réceptionniste
 1998 et 1999 : Cosby : Un policier (saison 2, épisode 16), L'organiste (saison 4, épisode 2)
 2002 : New York, section criminelle : L'employeur de Jorge (saison 2, épisode 8)
 2003 : La Star de la famille : Principal Tisdale (saison 1, épisodes 1 et 3)
 2004 : The Jury : Jared Jones (saison 1, épisode 4)
 1990, 1999, 2000 et 2005 : New York, police judiciaire : Richard (saison 1, épisode 8), Allan Taylor (saison 9, épisode 11), Nathan Walpole (saison 11, épisode 1), Shawn Foreman (saison 15, épisode 13)
 2008 : Cashmere Mafia : Docteur Byrne (saison 1, épisode 6)
 2009 : Royal Pains : Docteur Dern (saison 1, épisode 4)
 2010 : Rubicon : Harold Almyer (saison 1, épisode 5)
 2011 : Damages : Le médiateur (saison 4, épisode 9)
 2012 : The Good Wife : John Lawson (saison 4, épisode 4)
 2013 : Blue Bloods : Russ Howards (saison 3, épisode 11)
 2014 : Manhattan Love Story : Eric (saison 1, épisode 1)
 2015 : Broad City : Un barman (saison 2, épisode 5)
 2015 : Daredevil : Détective Hoffman (saison 1, épisodes 1, 5, 6, 8 et 13)
 2017 : Chicago Justice : Juge Bishop (saison 1, épisode 5)
 2017 : Elementary : Détective Perkins (saison 5, épisode 23)
 2001 et 2018 : Elementary : Chef d'une résidence collective (saison 3, épisode 2), l'avocat du docteur West (saison 19, épisode 14)
 2018 : The Americans : Agent Delluva (saison 6, épisodes 2, 4 et 6) 
 2017 et 2018 : The Deuce : Sam (saison 1, épisode 1 et saison 2, épisode 1) 
 2019 : Almost Family : Cornelius Moore (saison 1, épisode 7)
 2020 : Défendre Jacob : Juge French (saison 1, épisodes 7 et 8)
 2020 : The Politician : J. Tank Brown (saison 2, épisodes 6 et 7)
 Depuis 2018 : Manifest : Robert Vance (rôle principal saison 4, rôle récurrent saisons 1 à 3)

Références

Liens externes 

Naissance à New York
Naissance en mars 1961
Acteur américain